Arona peut faire référence à :
 Arona, un prénom masculin d'Afrique noire, équivalent d'Aaron,

Toponyme
 Arona, une commune espagnole de la province de Santa Cruz de Ténérife,
 Arona, localité en Pennsylvanie, aux États-Unis
 Arona, une commune de la province de Novare en Italie,
 Arona, un pagasts de Lettonie,
 Arona, une localité de Papouasie-Nouvelle-Guinée,

Autres
 Arona, un véhicule du constructeur automobile espagnol Seat d'après la commune espagnole du même nom.
Homonymie de toponyme